Jurečka ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandr Jurečka (1990–2015), tschechischer Judoka
 Marian Jurečka (* 1981), tschechischer Politiker
Walter Jurecka (1915–1994), österreichischer Bauingenieur